Sapo peut désigner :
 Sapo, une commune rurale située dans le département de Bougnounou au Burkina Faso ;
 Sapo, une commune rurale située dans le département de Tô au Burkina Faso ;
 Société anonyme à participation ouvrière, en droit des sociétés ;
 Parc national de Sapo, un parc national du comté de Sinoe, au Liberia ;
 , Servidor de Apontadores Portugueses Online, FAI portugais ;
 Sapo, langue kru parlée au Liberia.

Homonymie de localités